«Земля Чарли» или «Страна Чарли» () — кинофильм режиссёра Рольфа де Хеера, вышедший на экраны в 2013 году.

Сюжет 
Чарли — немолодой абориген, живущий в одном из селений Арнем-Ленда. Ему не нравятся пища и образ жизни, навязываемые белыми. Своё разочарование он глушит выпивкой и травкой, которую курит несмотря на больные лёгкие. После того, как полиция отбирает у него охотничье ружьё и сделанный им гарпун, Чарли решает вернуться к жизни предков и уходит в буш, где охотится и живёт в шалаше. Однако с приходом дождей у него обостряется заболевание лёгких, и лишь благодаря другу его спасают и отправляют в больницу в Дарвине. Чарли не хочет оставаться под присмотром врачей и присоединяется к группе аборигенов-алкоголиков, живущих на краю города. Выпивка приводит к столкновению с полицией, и Чарли оказывается в тюрьме. После досрочного освобождения он возвращается в свой посёлок.

В ролях 
 Дэвид Галпилил — Чарли
 Питер Джигирр — Чёрный Пит
 Люк Форд — полицейский Люк
 Бобби Бунунгурр — Бобби
 Дженнифер Будукпудук Гайкамангу — Фэйт
 Дэн Уилли — доктор в общине
 Гэри Суит — владелец магазина в Дарвине
 Бояна Новакович — офицер по досрочному освобождению

Награды и номинации 
 2013 — приз зрительских симпатий кинофестиваля в Аделаиде.
 2014 — приз лучшему актёру программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля (Дэвид Галпилил).
 2014 — две номинации на Азиатско-Тихоокеанскую кинопремию за лучшую режиссуру (Рольф де Хеер) и за лучшую мужскую роль (Дэвид Галпилил).
 2013 — приз зрительских симпатий кинофестиваля в Любляне.
 2015 — премия Австралийской киноакадемии за лучшую мужскую роль (Дэвид Галпилил), а также 4 номинации: лучший фильм, лучший режиссёр (Рольф де Хеер), лучший оригинальный сценарий (Рольф де Хеер, Рольф де Хеер), лучший звук (Джеймс Карри, Том Хойценрёдер).
 2015 — две премии Австралийского общества кинокритиков за лучший фильм и за лучшую режиссуру (Рольф де Хеер), а также три номинации: лучший сценарий (Рольф де Хеер, Рольф де Хеер), лучший актёр (Дэвид Галпилил), лучшая операторская работа (Иэн Джонс).

Ссылки 

Фильмы-драмы Австралии
Фильмы Рольфа де Хера